Cushman (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas

Cushman (motorfiets), een historisch Amerikaans merk van miniscooters